Affiliation (lat. affiliatio ‚Annahme als Kind‘) steht für:

 Affiliation (Orden), eine Form der Verbindung mit einer Ordensgemeinschaft

 die Unterstellung als Tochterpfarrstelle, siehe Filialkirche
 Gründung einer Tochtergesellschaft, siehe Tochtergesellschaft: Motive für die Gründung
 die Bestimmung der Position einer Sprache in ihrer Sprachfamilie
 die Zuordnung eines Autors zu einer Institution (z. B. einer Universität) in einer wissenschaftlichen Publikation
 die „Hoffnung auf Anschluss“ (engl. hope of affiliation), siehe Anschlussmotivation

Siehe auch:
 Adoption
 Affiliate